Francia települések
 Falaise (Ardennes)
 Falaise (Calvados)
 La Falaise